Das Herrendoppel der French Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Mark Knowles und Daniel Nestor. Das Finale bestritten Pablo Cuevas und Luis Horna gegen Nestor und seinen neuen Partner Nenad Zimonjić, welches Cuevas und Horna in zwei Sätzen gewannen. Dies war für beide der erste und bislang einzige Grand-Slam-Titel.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den French Open 2008 wurden im Herrendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herrendoppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 47 kB)

Herrendoppel
2008